Балагура — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Балагура, Александр Николаевич (род. 1961) — украинский и итальянский кинодокументалист, член Союза кинематографистов Украины, почетный гражданин Киева.
 Балагура, Татьяна Ивановна (род. 1960) — украинский деятель образования, учительница, Герой Украины.